German Killinger ist der Name folgender Personen:

* German Killinger (Beamter) (1844–1940), deutscher Verwaltungsbeamter
 German Killinger (Jurist) (1884–1957), deutscher Verwaltungsjurist
 German Friedrich Killinger (1775–1863), deutscher Beamter und Gutsbesitzer, Leiter des Aufschlagamtes Erlangen